Xant de Sardes o també Xant de Lídia (en llatí Xanthus, en grec antic ) fou un historiador o més aviat un logògraf, nascut probablement a Sardes, a Lídia, anterior a Heròdot, que es diu que el va tenir com a referència, segons explica Èfor de Cumes.

Suides el fa fill de Candaules de Sardes, però això no és gaire segur, ja que Estrabó diu que ell no sap si era de Sardes. No se sap quan va néixer. Suides diu que durant la "presa de Sardes pels jonis" i això seria cap al 499 aC, però és una data massa antiga per conciliar-la amb el que diu Dionís d'Halicarnàs, que el fa molt poc més vell que la Guerra del Peloponès, iniciada el 431 aC i encara viu a l'època de Tucídides.

Se li atribueixen quatre llibres sobre la Historia de Lídia (Λυδιακὰ βιβλία δ́), que es va conservar en un epítom fet per un tal Menip del qual en queden importants fragments, encara que segurament modificats al llarg dels temps. Dionís d'Halicarnàs, que l'elogia, i altres autors mencionen l'obra i diuen que a més de la història del seu país feia referència a la gent i als costums, però massa barrejat amb aspectes mítics i meravellosos.

Va escriure també un llibre sobre la religió màgica (μαγικά), segons Climent d'Alexandria i Diògenes Laerci. Un altre llibre sobre la vida d'Empèdocles li és atribuït per Diògenes Laerci, però podria correspondre a un altre escriptor del mateix nom.

Referències 

Persones de Sardes
Persones de la província de Manisa
Historiadors grecs de l'antiga Àsia Menor
Escriptors grecs de l'antiga Àsia Menor